Damien Brunner, född 9 mars 1986 i Oberlunkhofen, är en schweizisk professionell ishockeyspelare som spelar för HC Lugano i NLA. Han har tidigare representerat Detroit Red Wings och New Jersey Devils i NHL.  

Brunner har även representerat det schweiziska ishockeylandslaget vid ett flertal tillfällen.

Klubbar
  Kloten Flyers, Moderklubb–2004, 2006–2009
  EHC Winterthur, 2005–2006
  HC Thurgau, 2009
  EV Zug, 2009–2013
  Detroit Red Wings, 2013
  New Jersey Devils, 2013–2014
  HC Lugano, 2014–

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar

Födda 1986
Spelare i EHC Kloten
Spelare i EV Zug
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i HC Lugano
Schweiziska ishockeyspelare
Män
Levande personer
Personer i Schweiz under 2000-talet
Personer från kantonen Aargau
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft